Алтухо́в — хутор в составе Благодарненского городского округа Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 100 км.

Расстояние до административного центра городского округа: 17 км.

Высота 256 м над уровнем моря.

Юго-восточнее — балка Копанская.

История 
В 1951 году хутор стал центральной усадьбой колхоза имени Молотова.

На 1 марта 1966 года был административным центром Красноключевского сельсовета, в состав которого входило 8 хуторов: Алтухов (административный центр), Гремучий, Дейнекин, Копани (упразднён в 1983 году), Красный Ключ, Садовый (упразднён в 1983 году), Сухая Падина и Терновый.

До 2017 года хутор был административным центром упразднённого Красноключевского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (94 %).

Инфраструктура 
 Дом культуры
 Улицы хутора: ул. Полевая, ул. Садовая, Светлый пер., ул. Чапаева, ул. Школьная, ул. Шолохова.
 В 200 м к югу от хутора расположено открытое кладбище площадью 20000 м².

Образование 
 Детский сад № 25
 Средняя общеобразовательная школа № 12

Памятники 
 Памятник павшим в Великой Отечественной войне героям

Примечания 

Населённые пункты Благодарненского района